

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций, затем Тарквиний Древний.

Месопотамия 
 Начало войны Мидии во главе с Киаксаром и Вавилонии во главе с Набопаласаром против Ассирии. Набопаласар разбил войска Ассирии при Каблини. Фараон Псамметих I пытается помочь Ассирии.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной чуский князь воевал с княжеством Цзюнь.
 Летом луский посол Шу-чжун Пын-шэн (Шу-чжун Хуэй-бо) и цзиньский посол Цэ Цюэ встречались в Чэн-куан (в Сун).
 Осенью цаоский князь прибыл для аудиенции в Лу.
 Осенью луский гун-цзы Суй был послом в Сун.
 Осенью ди (племя Соу-мань) вторглись в Ци.
 В 10 луне, в день цзя-у луское войско Шусунь Дэ-чэня разбило племена чанди в Сянь и вернулось, захватив Цяо-жу, вождя чанди («высоких ди»). Фу-фу Чжун-шэн (по комментаторам, колесничий Шусунь Дэ-чэня) убил вождя ударом копья в горло и закопал его голову у ворот Цзыцзюймэнь; в ознаменование этого он назвал сына Сюань-бо (Шусунь Цяо-жу).
 Сунцы разбили племена чанди, чьим вождём был Юань-сы, в Чанцю.
 Гунсунь Ао попросил вернуться из Цзюй в Лу, Суй согласился при условии, что тот не появится при дворе.

См. также

Примечания